Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 342 dans le monde.

 RS-342 au Brésil
 Route 342 au Québec, Canada
 Route 342 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route nationale 342 en France